Das Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Polen 1948 war ein Tenniswettbewerb in Katowice.

Setzliste 
Bekannt ist, dass acht Spieler in zwei Blöcken zu je vier Spielern gesetzt wurden.

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Quellen 
 Głos Ludu, Ausgabe vom 25. August 1948, verfügbar bei pbc.gda.pl
 Dziennik Zachodni, Ausgaben vom 26–31. August 1948, verfügbar bei sbc.org.pl 
 Przegląd Sportowy, 1948, Nr. 75, verfügbar unter buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/p_sportowy/start.htm

Tennisturnier in Katowice
Tennisturnier 1948
Herrentennisturnier